Bailey Island ist der Name mehrerer Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bailey Island (Maine)
 Bailey Island (Michigan)
 Bailey Island (South Carolina)
 Bailey Island (Tennessee)

in Australien:
 Bailey Island (Queensland)